Pheidole alacris  — вид муравьёв рода  из подсемейства  (). Неотропика: Аргентина. Мелкие муравьи (1—2 мм) желтовато-коричневого цвета с характерными большеголовыми солдатами. На проподеуме имеются шипы. Усики рабочих и самок 12-члениковые (13 у самцов) с 3-члениковой булавой. Ширина головы крупных рабочих (HW) — 0,94 мм (длина головы — 0,96 мм). Ширина головы мелких рабочих — 0,42 мм (длина головы — 0,48 мм). Pheidole alacris до 2003 года был в статусе подвида; относится к видовой группе Pheidole flavens Group и сходен с видами , , ,  и .

Примечания

Литература 
 Santschi, F. 1923. Pheidole et quelques autres fourmis néotropiques. — Ann. Soc. Entomol. Belg. 63: 45-69 (page 61).

Ссылки 

Pheidole
Животные, описанные в 1923 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Аргентины